
Похищение Европы может означать:
 Похищение Европы — мифологический сюжет о похищении дочери финикийского царя Зевсом.

Скульптуры 
 «Похищение Европы» — на Крите.
 «Похищение Европы» — в Москве.
 «Похищение Европы» — в Одессе.

Картины 
 «Похищение Европы» — работы Гойи.
 «Похищение Европы» — работы Джордано.
 «Похищение Европы» — работы Клода Лоррена.
 «Похищение Европы» — работы Рембрандта.
 «Похищение Европы» — работы Рени.
 «Похищение Европы» — работы Серова.
 «Похищение Европы» — работы Тициана.
 «Похищение Европы» — работы Тьеполо.

Другое 
 «Похищение Европы» — роман Константина Федина
 «» — опера Дариюса Мийо

См. также 
 «Полёт Европы» — скульптура в США.